Elisabeth Nau ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Nau (Medizinerin) (1900–1975), deutsche Rechtsmedizinerin
 Elisabeth Nau (Numismatikerin) (1916–2010), deutsche Kunsthistorikerin und Numismatikerin